Maruggesi – abitanti di Campomarino (Maruggio)
Maruggesi – abitanti di Maruggio